Un vaisseau (pluriel : vaisseaux) peut désigner plusieurs choses :
 au premier sens (vieilli), un récipient ;
 dans la marine, un vaisseau était un navire à voiles puis à propulsion mixte (voiles et vapeur) plus important que les corvettes et les frégates qui existent toujours. Les vaisseaux ont disparu à la fin du , remplacés par les cuirassés mais le grade de  a quant à lui survécu. Le vaisseau était un type de bâtiment précis mais il souvent utilisé à tort, pour désigner n'importe quel type de navire ; 
 par extension, d'autres moyens de transport comme un vaisseau spatial ;
 en architecture, un vaisseau est un espace intérieur, le plus souvent allongé, d'un grand bâtiment, en particulier d'un bâtiment voûté ;
 en médecine, un vaisseau sanguin ;
 en médecine encore, un vaisseau lymphatique ;
 en botanique, un vaisseau conducteur de sève ;
 en mathématiques, dans un automate cellulaire, un vaisseau est un type de motif fini ;
 Le Vaisseau est un espace de découverte scientifique pour les 3-15 ans à Strasbourg ;
 Le Vaisseau d'Argent est une société d'édition de bande dessinée.